Entangled In Chaos  () — первый Концертный альбом американской дэт-метал-группы Morbid Angel, вышедший в 1996 году на лейбле звукозаписи Earache Records.